Little Caesar bezeichnet:

 eine US-amerikanische Hard-Rock-Band, siehe Little Caesar (Band)
 einen US-amerikanischen Film, siehe Der kleine Cäsar